Greith ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Greith (Halblech), Ortsteil der Gemeinde Halblech, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Greith (Oberstdorf), Ortsteil des Marktes Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Greith (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern

 Greith (Gemeinde Höflein), Ortsteil von Höflein an der Hohen Wand, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Greith (Gemeinde Schrattenbach), Ortschaft von Schrattenbach, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Greith (Gemeinde Zell am Moos), Ortschaft von Zell am Moos, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Greith (Gemeinde Bad Mitterndorf), Ortsteil von Bad Mitterndorf, Bezirk Liezen, Steiermark
 Greith (Gemeinde Eggersdorf bei Graz), Ortschaft von Eggersdorf bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Greith (Gemeinde Gratwein-Straßengel), Rotte in Gratwein-Straßengel, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Greith (Gemeinde Greinbach), Ortsteil von Greinbach, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Greith (Gemeinde Kitzeck), Katastralgemeinde von Kitzeck im Sausal, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Greith (Gemeinde Lebring-Sankt Margarethen), Ortsteil von Lebring-Sankt Margarethen, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Greith (Gemeinde Mariazell), Ortschaft von Mariazell, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Greith (Gemeinde Mühlen), Ortsteil von Mühlen, Bezirk Murau, Steiermark
 Greith (Gemeinde Neuberg), Ortschaft von Neuberg an der Mürz, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Greith (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark
 Greith (Gemeinde Pöls-Oberkurzheim), Ortschaft von Pöls-Oberkurzheim, Bezirk Murtal, Steiermark
 Greith (Gemeinde Sankt Georgen), Ortsteil von Sankt Georgen am Kreischberg, Bezirk Murau, Steiermark
 Greith (Gemeinde Sankt Kathrein), Ortsteil von Sankt Kathrein am Offenegg, Bezirk Weiz, Steiermark
 Greith (Gemeinde Sankt Lorenzen), Ortsteil von Sankt Lorenzen am Wechsel, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Greith (Gemeinde Sankt Marein-Feistritz), Ortschaft von Sankt Marein-Feistritz, Bezirk Murtal, Steiermark
 Greith (Gemeinde Sankt Martin im Sulmtal), Katastralgemeinde und Ortschaft von Sankt Martin im Sulmtal, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Greith (Gemeinden Sankt Michael, Sankt Stefan), Ortschaft von Sankt Michael in Obersteiermark, Ortslage von Sankt Stefan ob Leoben, Bezirk Leoben, Steiermark
 Greith (Gemeinde Sankt Nikolai), Ortschaft von Sankt Nikolai im Sausal, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Greith (Gemeinde Sankt Stefan), Ortsteil von Sankt Stefan im Rosental, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Greith (Gemeinde Schwarzautal), Ortsteil von Schwarzautal, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Greith (Gemeinde Semriach), Ortsteil von Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Greith (Gemeinde Stadl-Predlitz), Ortsteil von Stadl-Predlitz, Bezirk Murau, Steiermark
 Greith (Gemeinde Wildon), Ortsteil von Wildon, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Greith (Gemeinde Wenns), Rotte bei Wenns, Bezirk Imst, Tirol

Greith ist der Familienname folgender Personen: 
 Carl Greith (1828–1887), Schweizer Komponist und Kirchenmusiker
 Carl Johann Greith (1807–1882), Schweizer römisch-katholischer Bischof
 Franz Josef Greith (1799–1869), Schweizer Musikpädagoge und Komponist

Siehe auch:
 Greit; Greuth; Kreith
 Rodungsname – zur Etymologie